Homan är ett efternamn samt personer med namnet.

Personer med namnet
 Jared Homan (1983-), bulgarisk-amerikanisk basketbollspelare
 Johann Baptist Homann (1664–1724), en tysk geograf och kartritare
 Johannes Linthorst Homan (1903–1986), nederländsk politiker
 William Homan (1771–1852), en irländsk baronet

Fiktiva
 Johan Kristian Homan – en litterär figur